Финала на Карлинг Къп 2010 ще е последният мач от Карлинг Къп 2009/10, 50-ият сезон на Карлинг Къп, футболно състезание за 92 отбора от Висшата лига и Чемпиъншип. Мачът ще се играе на Уембли на 28 февруари 2010. Победителят ще си гарантира участие в квалификациите за Лига Европа 2010/11. Финалът бе между Астън Вила и Манчестър Юнайтед.

Детайли

Статистика

Пътят към Уембли

Вижте също 
 Карлинг Къп 2009/10

Турнири по футбол в Англия